Treben (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Třebeň, een gemeente in de Tsjechische regio Karlsbad